

Persone 
 Anna Hoffmann (1980) – regista kazaka
 Anna Hoffmann (2000) – sciatrice statunitense